Brasiliens U20-herrlandslag i fotboll representerar Brasilien i fotbollsturneringar för spelare under 20 år. Man spelar bland annat i U20-världsmästerskapet samt Sydamerikanska U20-mästerskapet. Laget har vunnit världsmästerskapet fem gånger.

Meriter

U20 VM

Se även 
 Brasiliens herrlandslag i fotboll

Fotboll i Brasilien
Brasilien
Fotboll